Heerde (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Heerde (plaats), de hoofdplaats van die gemeente